Pierre et Marie Curie sont des physiciens français, tous deux prix Nobel de physique en 1903 pour leurs travaux sur la radioactivité. Leur nom a été donné à :
 des établissements de l'Éducation nationale ;
 l'université Pierre-et-Marie-Curie, une université parisienne ;
 la faculté de physique Pierre-et-Marie-Curie, unité de formation et de recherche de cette université ;
 la bibliothèque universitaire Pierre-et-Marie-Curie, service commun de la documentation de cette université ;
 de nombreux collèges et lycées en France, dont les collèges de Montmélian, de Dreux, les lycées de Châteauroux, de Villeurbanne ;
 de nombreuses écoles primaires en France, dont celle de Palavas-les-flots, de Voiron, de Vienne, de Pau ;
 la rue Pierre-et-Marie-Curie, une rue parisienne ;
 la station Pierre et Marie Curie, du métro de Paris, sur la ligne 7 ;
 le boulevard Pierre-et-Marie-Curie, un boulevard de Toulouse ;
 le billet de 500 francs Pierre et Marie Curie, billet de banque français de 500 francs ;
 le centre Pierre-et-Marie-Curie, hôpital algérois spécialisé dans le traitement des cancers ;
 le film Monsieur et Madame Curie, parlant de leur vie et de leur collaboration.